Iringó (növénynemzetség)
 Iringó (keresztnév)